Maine Mariners kan betyda:
Maine Mariners (1977–1992), ett amerikanskt ishockeylag som spelade i AHL.
Maine Mariners (2018–), ett amerikanskt ishockeylag som spelar i ECHL.